

Geografia 
 Olympos  – antica città della Licia
 Olympos  – ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia
 Olympos  – ex comune della Grecia nella periferia dell'Egeo Meridionale

Letteratura 
 Olympos  – romanzo di Dan Simmons

Giochi 
 Olympos – gioco da tavolo